Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2005 года в основной программе прошёл со 2 по 10 октября включительно 2005 года в г. Ишимбае после завершения молниеносной программы чемпионата России по международным шашкам среди женщин 2005 года. Соревнования отборочные на чемпионат Европы и Мира (из Положения).

Контроль времени: 90 минут на 50 ходов и 30 минут до конца партии.

Итоги второго тура. В единоличные лидеры вышла Тамара Тансыккужина со 100 % результатом, у двоих участниц на одно очко меньше.

Итоги второго игрового дня. Закончились три тура, лидирует Тамара Тансыккужина со 100 % результатом, у троих участниц на два очка меньше.

Итоги третьего игрового дня. Закончились пять туров, лидер Тамара Тансыккужина +3, у двоих участниц +2.

Итоги четвёртого игрового дня. Закончились шесть туров, лидерство Тамары Тансыккужиной упрочилось +4, Ирина Платонова не отстала от темпа лидера — + 3, Олеся Абдуллина осталась на +2.

Итог седьмого тура. В главной партии лидер (Тансыккужина Тамара) победила идущую на третьем и уступающую два очка (Абдуллина Олеся).

Итоги пятого игрового дня. Закончились восемь туров. Тамара Тансыккужина сыграла с догонявшими её Ириной Платоновой и Олесей Абдуллиной, и, набрав +1=1-0, практически обеспечила золото чемпионата.

Итоги 9 тура и шестого игрового дня. Важную победу одержала Олеся Абдуллина над Ириной Платоновой, тем самым включившись в борьбу за серебро.

Итоги 11 тура и седьмого игрового дня. Тамара Тансыккужина официально чемпионка. Борьба за серебро продолжается. Олеся Абдуллина выиграла в 10 туре, Ирина Платонова — в 11-м. На очко, два очка отстают ряд других участниц.

Итоги 12 тура и восьмого игрового дня. Победы Елены Мильшиной над Ириной Платоновой и Матрёны Ноговицыной над Олесей Абдуллиной, а также ожидаемый выигрыш Елену Лубчинская у аутсайдера Алией Аминовой перевернули расклады на второе и третье место. Перед последним туром по 14 у Мильшиной, Платоновой, Лубчинской, но одной Елене играть с чемпионкой Тансыккужиной, другой с гроссмейстером Борковой, отстающй на одно очко, легче всего Ирине — ей играть с середнячком Сирбаевой. По 13 очков — у Ноговицыной, Абдуллиной, Савиной, Борковой.

Итоги последнего тура и завершающего игрового дня. В решающей битве двух гроссмейстеров Елена Мильшина выиграла у Мариной Борковой и завоевала серебро. Конкурентки сыграли вничью. В поединке опытной Савиной с молодой Абдуллиной зафиксирована ничья, что, после победы Ноговицыной над аутсайдером Сафиной, вывела трех участниц по 15 очков, и по коэффициенту третье место заняла Ирина Платонова. Долго шедшая в группе лидеров Олеся Абдуллина в итоге набрала 14 очков, заняла 6-8, по коэффициенту 6 место.

Примечания 

Чемпионаты России в 2005 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
2005 год в шашках
Октябрь 2005 года
2005 год в Башкортостане